Свободиново е село в Южна България, област Кърджали, община Черноочене.

География 
Селото се намира в района на Източните Родопи.

Външни препратки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Черноочене